Амурский полоз, или полоз Шренка () — вид змей семейства ужеобразных. Видовое название дано в честь российского зоолога, геолога — Леопольда Ивановича Шренка.

Описание 
Одна из самых крупных змей России. Взрослые змеи вырастают до 2 метров, самцы обычно крупнее самок. Окраска верхней стороны тела взрослых особей — тёмно-бурая или совершенно чёрная. По этому фону, резко выделяясь, идут редкие белые или жёлтые узкие, косые, раздвоенные на боках полосы. Брюшная сторона жёлтая, часто с темными пятнами. Крайне редко встречаются меланистические (т.е. совершенно чёрные) особи этого вида. Взрослые змеи часто с синевато-переливающимся блеском.

Распространение и места обитания 
Амурский полоз хорошо приспособлен к обитанию в самых разных условиях нескольких природных зон: от степей до хвойных и смешанных лесов. Встречается на Дальнем Востоке в лесах Маньчжурии, Северном и Северо-Восточном Китае, а также в Корее и Монголии, на территории России в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае. На севере его ареал доходит до Комсомольска-на-Амуре, на западе — до Малого Хингана. Известны находки амурского полоза до высоты 900 м над уровнем моря. Не избегает близости человека, поселяясь в садах, на огородах и чердаках обитаемых зданий.

Биология 
Ведёт дневной образ жизни. При полудревесном существовании поднимается на деревья до высоты 10 м. Зимовка длится с сентября—октября по апрель—май.

Размножение 
Половой зрелости достигают на третьем году жизни. Процесс ухаживания заключается в поглаживании головой самца туловища самки. Сезон спаривания длится с середины мая до начала июля. Длительность беременности около 1 месяца. С середины июня до середины августа самки откладывают от 7 до 30 яиц длиной около 5 сантиметров и диаметром 2,5 сантиметра. Молодые полозы имеют длину до 30 см, появляются в сентябре. Амурские полозы придерживаются индивидуальных участков, которые сохраняются в течение ряда лет. Змея очень подвижна, хорошо лазает по деревьям, неплохо плавает и ныряет. Продолжительность жизни до 9—15 лет.

Питание 
Полозы питаются мышами, мелкими крысами, птицами и птенцами, птичьими яйцами, лягушками. Известны случаи, когда амурские полозы забирались в курятники и поедали яйца. Молодые особи потребляют также моллюсков, землероек. Мелкую добычу полоз может заглатывать живьем, более крупную предварительно удушает.

Хищники 
К числу врагов относятся хищные млекопитающие и птицы. Хорошей защитой от них является быстрое передвижение в укрытия или на ветви деревьев. Как и большинство змей, при опасности амурский полоз в первую очередь стремится спастись бегством. Будучи загнанным в угол, шипит и делает броски в сторону врага. Также эта змея издаёт резкий неприятный запах при испуге.

Взаимодействие с человеком 
Амурские полозы успешно приручаются, особенно в юном возрасте. Однако среди этих змей чаще попадаются пугливые, агрессивные и плохо приручающиеся особи, чем среди тех же узорчатых полозов, обладающих более спокойным характером. Испуганный или разъяренный амурский полоз способен укусить, но нужно помнить, что он неядовит.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Амурский полоз
 
 https://web.archive.org/web/20101129095509/http://nuclearno.com/text.asp?6461 

Лазающие полозы
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1873 году
Фауна Дальнего Востока
Таксоны животных, названные в честь людей
Таксоны, описанные Александром Штраухом